Noalhas ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Noailles (Corrèze)
 Noailles (Tarn)